Nasiłów est le nom:

Toponymie
en Pologne :
 Nasiłów, village de la voïvodie de Lublin
 Nasiłów, village de la voïvodie de Mazovie